Bloy ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Bloy (* 1888), deutscher KZ-Scharführer, verurteilter Kriegsverbrecher
 Léon Bloy (1846–1917), französischer Schriftsteller
 René Bloy (* 1947), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Bloye
 Blois (Begriffsklärung)